Everything but the Girl – brytyjski zespół muzyczny
 Everything But the Girl (singel) – drugi singel szwedzkiego piosenkarza Darina

Zobacz też